Артём Андреевич Жигайлов () — профессиональный российский кикбоксер. Заслуженный мастер спорта. Чемпион России 2014, 2015, 2016, 2021 годов, победитель первенства Мира 2012 года , Чемпион Европы 2014, 2018 годов , Чемпион Мира 2015, 2021 года, бронзовый призер чемпионата Европы 2016 года.

Биография 
Изначально занимался тхэквондо, потом перешёл в кикбоксин. Первый тренер - Вячеслав Николаевич Скотников. С 2011 стал тренироваться у Дмитрия Владимировича Соломина.

Спортивная карьера

Титулы и достижения 
 Любительский спорт
 2012 Победитель первенства мира среди юниоров фулл-контакт с лоу-кик в категории до 57 кг.
 2013 Победитель первенства России среди юниоров в разделе К-1 в категории до 57 кг.
 2014 Чемпион России в разделе фулл-контакт с лоу-кик в категории до 60 кг.
 2014 Чемпион Европы по версии WAKO в разделе фулл-контакт с лоу-кик в категории до 60 кг.
 2015 Чемпион России в разделе К-1 в категории до 60 кг.
 2015 бронзовый призёр Чемпионата России в разделе фулл-контакт с лоу-кик в категории до 60 кг.
 2015 Чемпион мира по версии WAKO в разделе фулл-контакт с лоу-кик в категории до 60 кг.
 2016 Чемпион России в разделе фулл-контакт с лоу-кик в категории до 60 кг.
 2016 бронзовый призёр чемпионата Европы по версии WAKO в разделе фулл-контакт с лоу-кик в категории до 60 кг.
 Профессиональный спорт

Примечания

Ссылки 
 https://www.youtube.com/watch?v=wHFZWH6n8Jk

Мастера спорта России международного класса
Кикбоксеры России
Чемпионы мира по кикбоксингу
Чемпионы России по кикбоксингу